Gulangan (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Gulangan (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië